Kunga steht für:
 Hybrid-Züchtung aus Haus- und Wildesel
 Kunga (Fluss), Mündungsarm des Ganges
 Künga, tibetischer Name